Голубовський Дмитро Степанович (1966-2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голубовський Захарій — живописець.
 Голубовський Петро Васильович — історик.

Див. також 
 Голубовська Ольга Анатоліївна

Прізвища